Dornröschen steht für:

 Dornröschen, ein Märchen
 Dornröschen (Ballett), Ballett von Tschaikowski (1890)
 Dornröschen (Oper), Oper von Engelbert Humperdinck (1902)
 Dornröschen (Hannover), Ausflugsgaststätte in Hannover
 Dornröschen (1917), Märchenfilm von Paul Leni
 Dornröschen (1936), Märchenfilm von Alf Zengerling
 Dornröschen (1955), Märchenfilm von Fritz Genschow
 Dornröschen (1959), Disney-Trickfilm von Clyde Geronimi
 Dornröschen (1964), russischer Tanzfilm von Apollinari Dudko
 Dornröschen (1967), Tanzfilm von Heide Draexler-Just
 Dornröschen (1971), Märchenfilm von Walter Beck
 Dornröschen (1980), Fernsehmärchenfilm von Dieter Bellmann
 Cannon Movie Tales: Dornröschen, US-amerikanischer Märchenfilm (1987) von David Irving
 Dornröschen (1990), Märchenfilm von Stanislav Párnický
 Dornröschen (1994), japanischer Animationsfilm von Toshiyuki Hiruma
 Dornröschen (1996), Fernsehdokumentation von Wolfram Seeger
 Dornröschen (2008), Märchenfilm von Arend Agthe
 Dornröschen (2009), Märchenfilm von Oliver Dieckmann
 Dornröschen, auch Sleeping Beauty, ein motorisiertes Tauchkanu der Special Operations Executive (SOE) während des Zweiten Weltkriegs

Siehe auch:
 Dornröschen-Syndrom, siehe Kleine-Levin-Syndrom
 Dornröschen war ein schönes Kind, Begriffsklärung
 Sleeping Beauty, Begriffsklärung
 Wie man Dornröschen wachküßt, tschechoslowakischer Märchenfilm (1977)